Ellis é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:

 Condado de Ellis (Kansas)
 Condado de Ellis (Oklahoma)
 Condado de Ellis (Texas)

Desambiguações de topônimos